Илья́ Глазуно́в: Глазунов, Илья Иванович (1786—1849) — русский книгоиздатель и книготорговец; сын Глазунова Ивана Петровича.
 Глазунов, Илья Сергеевич (1930—2017) — советский и российский художник, народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».